Пабло Куевас і Луїс Орна були чемпіонами попереднього року, але цього разу в третьому колі їх перемогли Ігор Куніцин і Дмитро Турсунов.

У фіналі Лукаш Длуги і Леандер Паес здолали Веслі Муді і Діка Нормана з рахунком 3–6, 6–3, 6–2.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2009 у тенісі